Поллайоло — семейство флорентийских деятелей искусств XV века.

 Антонио дель Поллайоло (ок. 1431—1498) — итальянский скульптор, живописец и ювелир.
 Маттео дель Поллайоло (1452 — ок. 1471) — итальянский скульптор.
 Пьеро дель Поллайоло (1441—1496) — итальянский живописец.
 Симоне дель Поллайоло (1457—1508) — итальянский рисовальщик, скульптор и архитектор.